Нижний Бестях () — топоним в России якутского происхождения.

 Нижний Бестях — пгт в Мегино-Кангаласском улусе Якутии.
 Нижний Бестях — конечная железнодорожная станция Амуро-Якутской магистрали в 10 км от одноимённого посёлка.
 Нижний Бестях — река, правый приток р. Улахан-Дикимде, координаты 59°06'	122°04.

Примечания

См. также 
Бестях